Knut Johansson kan syfta på:

Knut Johansson (1889–1962), fackföreningsman och politiker
Knut Johansson (1911–1997), fackföreningsman och politiker